Па́лмер () — прізвище давньоанглійського, нормандсько-французького та шотландського походження.

«Palmer» () — назва, яку отримали паломники до Святої землі, що походить від пальмових гілок, які вони носили як символ подорожі. У давній Шотландії найманець/паломник, який подорожував до Святої землі приносив назад пальмове листя на знак доказу її відвідин.

Палмер іноді використовувалось як скорочена форма прізвища  ( — Малловер).

 Арнолд Палмер (; 1929—2016)  — американський гольфіст.
 Бетсі Палмер (, уроджена Патріша Бетсі Грунек, ; 1926—2015) — американська акторка кіно і телебачення.
 Гейлі Палмер (;  1989) — новозеландська плавчиня, учасниця Олімпійських Ігор 2008, 2012.
 Дейвід Палмер (;  1941) — американський письменник-фантаст.
 Джошуа Палмер (;  1991) — австралійський плавець, учасник Олімпійських ігор 2016.
 Ернест Палмер (; 1885—1978) — голлівудський кінооператор, який зняв понад 160 фільмів.
 Кайлі Палмер (;  1990) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2008).
 Карл Палмер (;  1950) — британський перкусіоніст.
 Карлтон Палмер (;  1965) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Кеке Палмер (;  1993) — американська акторка та співачка.
 Керк Палмер (;  1986) — австралійський плавець, олімпієць.
 Коул Палмер (;  2002) — англійський футболіст, півзахисник.
 Кріста Палмер (;  1992) — американська стрибунка у воду, бронзова призерка Олімпійських Ігор 2020.
 Лілі Палмер (, уроджена — Ліллі Марія Пейзер, ; 1914—1986) — німецька акторка та письменниця.
 Мігель Палмер (; 1942—2021) — мексиканський актор.
 Натаніель Палмер (; 1799—1877&) — американський мисливець на морських тюленів, дослідник, морський капітан та конструктор кораблів.
 Пол Палмер (;  1974) — британський плавець, олімпійський медаліст (1996).
 Роберт Палмер (; 1949—2003) — британський вокаліст, гітарист, композитор, автор текстів.
 Семюел Палмер (; 1805—1881) — англійський романтичний живописець і графік.
 Теодор Шерман Палмер (; 1868—1955) — американський вчений-біолог.
 Тереза Палмер (;  1986) — австралійська актриса.
 Тоні Палмер (;  1941) — британський режисер.
 Фріда Палмер (; 1905—1966) — перша шведська жінка-астроном зі званням доктора.

Примітки